Sakłak – część wsi Osowce w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kramsk
 Sakłak – rzeka, dopływ rzeki Wiercicy